La Llave kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Llave, Querétaro Arteaga, ort, San Juan del Río, 
 La Llave, Guerrero, ort, Técpan de Galeana, 
 La Llave, Puebla, ort, Hueytamalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar